Fahmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Eva-Maria Fahmüller, deutsche Dramaturgin
 Konrad Fahmüller (1930–2012), deutscher Heimatpfleger
 Michael Fahmüller (* 1968), deutscher Politiker (CSU)